Олександра Петрайчук (нар. 4 квітня 1984, м. Дніпро, Україна) — українська блогерка, веде найбільший в Україні блог в інстаграм присвячений сексуальності.

Біографія 
Саша Петрайчук закінчила середню школу №35 у Дніпрі. Навчалася в університет імені Альфреда Нобеля на факультеті правознавства.

З 2004 року працювала юристом та представляла інтереси у господарських судах. З 2007 по 2013 рік працювала в міському БТІ на посаді реєстратора прав на нерухомість.

Почала вести свій блог у 2018 році, коли була у декреті. 

У березні 2021 року зняла кліп в Дніпровському органному залі на кавер-версію пісні The Hardkiss — “Коханці”.  

З початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Саша перейшла на спілкування українською у своєму блозі, а також завела телеграм канал. Також Саша допомагає волонтерам, зокрема висвітлюючи на постійні основі потреби Центру допомоги жінкам та дітям-переселенцям у Дніпрі, а також Центру допомоги тваринам у Дніпрі.

Особисте життя 
Заміжня з 2011, виховує доньку. Мама допомагає Александрі з сексшопом та магазином нижньої білизни, бабуся Саші має окрему рубрику у блозі.

Хоббі Саші: вокал і екзотичні танці.

Блог 
Блог Саші Петрайчук є найбільшим тематичним профільним блогом у темі сексу не лише в Україні, а й у СНД.

У 2021 році блог Олександри зазнав ще більшої популярності завдяки мові евфемізмів та спеціального секс-словника.

Нагороди 

 Топ-50 блогерів України сайту Фокус

 Лауреат конкурсу "Золота хвиля" 

 "Найсексуальніший блог України-2020" на фестивалі BloggerFest

Примітки

Посилання 

 Instagram
Народились 1984